est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavonol O-méthylé
 laricitrine, numéro CAS 
 méarnsétine, numéro CAS